Goldene Regel (engl. golden rule) steht für:

 Goldene Regel (Ethik)
 Goldene Regel (Kunst)
 Goldene Regel der Mechanik
 Fermis Goldene Regel (Quantenmechanik)
 Goldene Regel der Akkumulation (Wirtschaft)
 Goldene Bankregel und Goldene Bilanzregel, siehe Finanzierungsregeln (Wirtschaft)

 Siehe auch
 Goldener Schnitt
 Golden Rule Airlines